Big Blue Hole bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Big Blue Hole (Arkansas), im Woodruff County
 Big Blue Hole (Louisiana), im Concordia Parish
 Big Blue Hole (Bolivar County, Mississippi)
 Big Blue Hole (Wilkinson County, Mississippi)

Siehe auch : Big Blue Lake (Begriffsklärungsseite)